Résultats détaillés de l’édition 1970 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 2 au .

Faits marquants

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Une équipe est exemptée de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
30 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1970 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1970
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1970
Tennis en septembre 1970